Tondo Bon steht für:

 Tondo Bon (Gollé), Weiler in der Gemeinde Gollé in Niger
 Tondo Bon (Karma), Weiler in der Gemeinde Karma in Niger
 Tondo Bon (Mokko), Weiler in der Gemeinde Mokko in Niger
 Tondo Bon (Niamey), Weiler in der Stadt Niamey in Niger